Ла Куња има више значења:

 Ла Куња (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Куња (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Куња (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Куња (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Куња (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куња (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куња (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куња (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Куња (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику